Ruhgraben steht für:

 Ruhgraben (Ammer), Zufluss der Ammer im Landkreis Weilheim-Schongau in Bayern
 Ruhgraben (Wehmig), Zufluss der Wehmig im Landkreis Aschaffenburg in Bayern